

Localidades
Converse (Texas)
Converse (Indiana)
Converse (Luisiana)
Condado de Converse

Empresa
Converse (empresa), fabricante dos tênis All Star.

Desambiguação